Rabia Gülec (* 5. Juni 1994 in Nürnberg) ist eine deutsche Taekwondoin.

Bei den Taekwondo-Weltmeisterschaften 2013 im mexikanischen Puebla gelangte sie durch drei Siege ins Halbfinale, verlor dort jedoch gegen die Australierin Carmen Marton und gewann dadurch in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm die Bronzemedaille. Ein Jahr später konnte sie diesen Erfolg bei den Europameisterschaften 2014 in Baku durch eine 6:12-Niederlage im Halbfinale gegen die Kroatin Marina Sumić in derselben Gewichtsklasse wiederholen. Bei den Europameisterschaften 2016 in Montreux gewann sie durch eine 1:3-Niederlage im Halbfinale gegen die Türkin İrem Yaman ebenfalls Bronze.

2016 nahm sie an den Taekwondo-Wettbewerben bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Bei diesen kam sie bis ins Viertelfinale, verlor dort jedoch mit 1:5 gegen die Türkin Nur Tatar.

In den Jahren 2009, 2011 und 2013 wurde Gülec darüber hinaus in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm Deutscher Meisterin im Taekwondo; 2012 wurde sie außerdem Dritte.

Ihr Bruder Tahir ist ebenfalls Taekwondoin.

Weblinks 
 
 Taekwondo-Geschwister mit Medaillenanspruch. Auf sportschau.de, 19. August 2016

Einzelnachweise 

Taekwondoin (Deutschland)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Europaspielen (Deutschland)
Deutscher Meister (Taekwondo)
Deutscher
Geboren 1994
Frau
Teilnehmer der Europaspiele 2015